Prin sfârșit de mileniu se înțelege:

 partea finală a unui mileniu;
 un ciclu de șapte romane scrise de prozatorul român Radu Tudoran;
 un album al trupei Da Hood Justice.